Germany kan avse:

 Germany Township, Pennsylvania
 Germany Valley – West Virginia
 Germany 1985 – ett datorspel med krigstema, publicerat 1983 av Strategic Simulations, Inc.

Se även
Germania